Lutherstraße 27 ist die Adresse folgender Objekte:
 Lutherstraße 27 in Eisleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Eisleben
 Lutherstraße 27 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz
 Lutherstraße 27 (Hannover), Wohnhaus in Hannover